George Miller House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Miller House (Kentucky), ID-Nr. 89001986
 George Miller House (Washington), ID-Nr. 88003464
 George H. Miller House, Bloomington, Illinois, ID-Nr. 78003111